Gamarra (distrito) — distrito do Peru
Gamarra (Colômbia) — município da Região Caribe
Carlos Gamarra — futebolista, zagueiro pela seleção paraguaia de futebol
Roberto Gamarra — futebolista paraguaio, que atua como atacante pelo Libertad
Gamarra — ave limícola cujo nome é galinhola

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos